Villager steht für:
 Edsel Villager, Fahrzeugmodell der US-amerikanischen Automobilmarke Edsel
 Mercury Villager, Fahrzeugmodell der US-amerikanischen Automobilmarke Mercury